Гарін Борис Іванович — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Гарін Костянтин Адольфович — російський та радянський актор театру та німого кіно.
 Гарін Ераст Павлович — російський актор театру і кіно, режисер, сценарист, народний артист СРСР.
 Гарін Олександр Борисович — політичний філософ, професор Центру національної безпеки ім. Дж. Маршала (США)
 Гарін Федір Захарович — український радянський поет.
 Гарін Юрій Миколайович — радянський і російський дитячий хокейний тренер.

Російські прізвища